

Patronyme 

 François-René de Chateaubriand (1768-1848), frère de la suivante, écrivain et homme politique français ;
 Lucile de Chateaubriand (1764-1804), sœur du précédent, femme de lettres française ;
 Céleste de Chateaubriand (1774-1847), sa belle-sœur, infirmière ;
 Armand de Chateaubriand (1768-1809), leur cousin, militaire et agent royaliste français.

Toponyme 

 Assis Chateaubriand, municipalité brésilienne du Paraná ;
 Maison de Chateaubriand, musée hébergé l'une des demeures occupées par l’auteur éponyme ;
 Lycée Chateaubriand, lycée public rennais, du secondaire aux classes préparatoires ;
 Joliot-Curie - Chateaubriand, une station du métro de Rennes.

Titres 

 Chateaubriand (2010), téléfilm français de Pierre Aknine.

Autres 
 Chateaubriand, en cuisine française, filet de bœuf épais d'environ trois centimètres ;
 Chateaubriand, en cuisine française, gâteau, spécialité de Clermont-Ferrand;
 Prix Chateaubriand, prix littéraire français portant sur l'histoire.